NTN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 604 амінокислот, а молекулярна маса — 67 748.

Задіяний у такому біологічному процесі, як апоптоз. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки